

Mitologia 
 Atimnio – personaggio della mitologia greca, figlio di Zeus e Cassiopea, un bel ragazzo amato da Sarpedonte
 Atimnio – personaggio della mitologia greca, guerriero licio figlio di Amisodaro e fratello di Maride, ucciso da Antiloco
 Atimnio – personaggio della mitologia greca, padre di Midone, il giovane auriga del re Pilemene di Paflagonia alleato dei Troiani
 Atimnio – personaggio della mitologia greca, guerriero troiano figlio di Ematione, ucciso da Ulisse

Note